Saint-François – miasto w Gwadelupie
 Saint-François – rzeka w Kanadzie
 Saint-François – atol na Seszelach
 Saint-François-Xavier – stacja metra w Paryżu
Gminy we Francji:
 Saint-François-Longchamp
 Saint-François-Lacroix
 Saint-François-de-Sales